Das 81. Gent–Wevelgem 2019 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Deinze und endete in Wevelgem nach 251,5 Kilometer und wurde am Sonntag, den 31. März 2019, ausgetragen. Der Wettbewerb gehörte der UCI WorldTour 2019 an und war dort das zwölfte von insgesamt 38 Rennen dieser Serie. Sieger wurde, in der bis dahin schnellsten Austragung des Rennens, der Norweger Alexander Kristoff.

Das 8. Gent–Wevelgem 2019 der Frauen wurde in Ypern gestartet und endete wie das Männerrennen in Wevelgem nach 136,9 Kilometern. Es gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2019. Siegerin wurde im Sprint Kirsten Wild.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2019
Gent–Wevelgem